A görög Ταΰγετος szót hagyományosan Taigetosz vagy Tajgetosz alakban írjuk át. Két értelemben használatos.

Tajgetosz-hegység a Peloponnészosz-félszigeten, a mai Görögország területén
Taügetosz a spártai gyermekkitétel helye